Vollstreckung steht für:
 
 Strafvollstreckung, Vollstreckung eines in einem Strafprozess ergangenen Urteils und bedeutet die Erzwingung der Strafe durch staatliche Organe
 Verwaltungsvollstreckung, zwangsweise Durchsetzung von Verwaltungsakten durch Verwaltungsbehörden, bei Geldforderungen wird zumeist die jeweils zuständige Vollstreckungsbehörde tätig
 Zwangsvollstreckung, mit den Machtmitteln des Staates erzwungene Rechtsdurchsetzung zur Befriedigung eines Anspruches
 Testamentsvollstreckung

Siehe auch: